Johanna II van Bourgondië (ca. 1291–1330), samen met Filips V gravin van Bourgondië (1315–1330), gravin van Artesië (1329–1330).
Johanna II van Dreux (1309–1355), gravin van Dreux (1346–1355).
Johanna II van Navarra (1311–1349), koningin van Navarra (1328–1349), gravin van Angoulême (1328–1349).
Johanna II van Napels (1373–1435), koningin van Napels (1414–1435).
Johanna II van Auvergne (1378–1424), gravin van Auvergne (1404–1424), gravin van Boulogne (1404–1424).
Johanna II van Chalon-Tonnerre (–1440), gravin van Tonnerre (1424–1440).